Kona puede referirse a:

Lugares 
 Bahía Kona, situado en Bolivia.
 Kona, departamento de Mouhoun, en Burkina Faso.
 En Kailua (condado de Hawái, Hawái), cuya oficina de correos de la ciudad es Kailua-Kona para diferenciarlo de Kailua, 
 Templo de Kona, templo situado en Kailua-Kona, Hawái.

Otros 

 Kona Town, álbum de la banda Pepper.
 Hyundai Kona, automóvil lanzado al mercado en 2017.